Goyocephale — род птицетазовых динозавров из инфраотряда пахицефалозавров, которые жили на территории современной Монголии в сантонском — маастрихтском веках позднего мелового периода. Содержит единственный вид Goyocephale lattimorei. Род и вид назвали и описали в 1982 году Алтангэрэлийн Пэрлэ,  и Хальшка Осмульская на основании несочленённого скелета с бо́льшей частью черепа, неполных передних и задних конечностей, тазового пояса и нескольких позвонков.

Этимология 
Родовое название Goyocephale составлено из монгольского слова , что значит «украшенный» и  — «голова». Видовое название lattimorei дано в честь англо-американского востоковеда Оуэна Латтимора.

Описание 

Goyocephale известен по частичному черепу, включающему обе ветви нижней челюсти, крышку черепа, часть затылка, часть области черепной коробки, предчелюстную и верхнечелюстную кости. Задний край черепа, на краю , несёт множество мелких костяных шишек, которые при жизни животного увенчивались маленькими рожками. Особенностью, которую разделяют все пахицефалозавриды, и которая была в том числе у Goyocephale, являлось наличие гетеродонтного расположения зубов: предчелюстная кость несла крупные клыки, а верхнечелюстная кость — обычные треугольные зубы. Предчелюстной и верхнечелюстной зубные ряды разделялись диастемой. Зубы в предчелюстной кости становятся более крупными сзади, причём самый последний зуб — самый крупный. Зубы нижней челюсти одинаковые, с первым клыком и остальными — низкими и треугольными зубами.

Из позвонков сохранились только первый шейный, крестец и один хвостовой позвонок. Крестец содержит 4 позвонка, не сильно слитых и не полных. На вентральной поверхности тела второго крестцового позвонка имеется длинный гребень с канавкой вдоль средней линии. Первый и второй хвостовые позвонки были найдены с крестцом, хотя они слиты слабее, чем крестцовые позвонки. Кроме того, их можно отличить от крестца, потому что они несут , которые не слиты вместе, хотя и сохраняют вентральную бороздку.

Кости конечностей сохранились хорошо и демонстрируют множество особенностей. Кость плеча сильно согнута и имеет почти равные расширения на ближнем и дальнем концах. Она также несёт толстый, но слабый дельтопекторальный гребень и слабо разделённые мыщелки на дальнем конце. Подвздошная кость показывает морфологию, типичную для пахицефалозавров, с тонким и горизонтально вытянутым преацетабулярным отростком и широким гребнем, простирающимся наружу от верхнего края постацетабулярного отростка. Кроме того, два преацетабулярных отростка сильно расходятся в дорсальном разрезе, а в поперечном разрезе подвздошная кость почти прямая, а постацетабулярный отросток — прямоугольный. Большеберцовая кость типична для пахицефалозавров, а кости предплюсны не выглядят сочленёнными. Ступня Goyocephale сохранилась частично, присутствуют II, III и IV пальцы. Каждый палец заканчивается треугольным, а не изогнутым, копытцем, при этом копытце III пальца является самым большим.

Классификация 

Goyocephale — примитивный пахицефалозавр и изначально он был включён в семейство Homalocephalidae, что сближало род с Homalocephale, который также имел плоскую крышку черепа. Goyocephale отличается от Homalocephale пропорциями тела, формой надвисочного окна и гетеродонтным расположением зубов, хотя оба таксона разделяют множество общих особенностей. Тем не менее, в результате множества более поздних филогенетических анализов, как правило, обнаруживают, что Homalocephalidae является парафилетическим семейством, с родами, включёнными только потому, что они являются сестринскими ветвями семейству пахицефалозаврид, или как последовательные ветви, примитивные по сравнению с Prenocephale, но внутри семейства пахицефалозаврид. Кладограмма ниже иллюстрирует результаты этой гипотезы.

Однако, один анализ поддерживает гипотезу монофилетических Homalocephalidae, где Goyocephale, Homalocephale и Wannanosaurus были наиболее выделенными пахицефалозаврами, их сестринскими таксонами были Prenocephale и Tylocephale. Позиционирование всех азиатских пахицефалозавров как наиболее развитых указывало бы на то, что эта группа животных развилась в Северной Америке, где они достигли большого разнообразия, прежде, чем мигрировать в Азию. Кроме того, древнейшими таксонами являются как раз американские пахицефалозавры, что дополнительно поддерживает данную гипотезу.

Примечания 

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1982 году
Латтимор, Оуэн
Таксоны, описанные Алтангэрэлийн Пэрлэ